Bisó, gènere d'ungulats que pertanyen a la família dels bòvids.
 Muntanyes Bison, muntanyes al nord dels districtes d'East Godavari i West Godavari a Andhra Pradesh, Índia.
 GNU bison, analitzador sintàctic del Projecte GNU